Onderdistrict in Indonesië
 Rancasari (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bandung in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Rancasari (Lelea), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
 Rancasari (Pamanukan), een plaats in het regentschap Subang in de provincie West-Java